

Communes 

 Miremont, commune française de la Haute-Garonne
 Miremont, commune française du Puy-de-Dôme

Voir aussi 

 Mauzens-et-Miremont : commune française, située dans le département de la Dordogne 
 Savignac-de-Miremont : commune française, située dans le département de la Dordogne

Personnalité 

Roger Miremont : comédien français

Établissements 
 La pâtisserie Miremont est un monument historique de Biarritz
La Fondation Miremont est un établissement médico-social situé à Leysin, Suisse.